Поселко́вая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 В Минске:
 1-я Поселковая улица.
 2-я Поселковая улица.

Россия 
 Поселковая улица — улица в Архангельске.
 Поселковая улица — улица в Великом Новгороде.
 Поселковая улица — улица в городе Иванове.
 Поселковая улица — улица в Казани.
 Поселковая улица — улица в Костроме.
 Поселковая улица — улица в Липецке (Сырский).
 Поселковая улица — улица в Москве (Косино-Ухтомский, параллельно Каскадной улице).
 Поселковая улица — улица в Новосибирске.
 Поселковая улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Поселковая улица — улица на Ржевке.
 Поселковая улица — улица в Старо-Панове.
 Поселковая улица — улица в Таганроге.

Украина 
 Поселковая улица — улица в городе Запорожье.
 Поселковая улица — улица в Луцке.
 Поселковая улица — улица в Симферополе.